— японское слово, переводимое, как «принцесса-ткачиха». Оно также может значить:
 Орихимэ Иноуэ, персонаж аниме и манги Bleach.
 В японской мифологии так называют богиню звезды Вега. Легенда, связанная с этим именем, лежит в основе фестиваля Танабата.